Après les émeutes de Stonewall, des débats ont lieu parmi les bibliothécaires sur le rôle des bibliothèques vis-à-vis de la diffusion de l'information et de la fourniture de services aux personnes LGBTQ+.

Les contenus à caractère LGBTQ+ peuvent souvent jouer un rôle important pour les personnes LGBTQ+ en recherche d'informations sur des sujets comme le coming out, la santé et les sujets liés à la famille, mais aussi simplement pour la lecture de loisir.

Depuis les années 60, des organisations militant pour du contenu LGBTQ+ dans les bibliothèques ont vu le jour. De nombreux théoriciens ont discuté des différents aspects des services de bibliothèque LGBTQ+ commence les préoccupations relatives à la vie privée, la programmation, les réflexions liées au développement des collections et les besoins en matière de formation des bibliothécaires et du personnel, ainsi que des services spéciaux pour les jeunes et les adolescents.

Histoire 
À l'image du mouvement des droits LGBT dans d'autres domaines, les militants LGBTQ+ ont commencé à plaider visiblement en faveur d'une plus grande représentation dans les bibliothèques à partir de 1969. En 1970, une organisation du nom de Task Force on Gay Liberation (Groupe de travail sur la libération des personnes homosexuelles) s'est formé au sein de l'American Library Association (ALA). Coordonnée par Barbara Gittings en 1971, et aujourd'hui connue sous le nom de Table ronde LGBT, cette organisation est la plus ancienne organisation professionnelle LGBTQ+ des États-Unis. Elle a poussé l'American Library Association à donner plus de visibilité aux gays et aux lesbiennes dans la profession. 

Un exemple des actions mises en place est la tenue d'un stand de baisers à la convention de Dallas de l'ALA, sous la bannière « Hug a Homosexual », avec un côté « que les femmes  » et un côté « que les hommes ». Comme personne ne prenait part à ce stand, elle et Alma Routsong, l'auteure de Patience and Sarah (nom de plume : Isabel Miller), se sont embrassées devant les caméras de télévision. En parlant de son succès, bien que la plupart des réactions aient été négatives, Gittings a déclaré : « Nous devions avoir un public. Nous nous sommes donc dis : "montrons l'amour gay en direct. Nous offrions des baisers et des câlins gratuits pour les personnes du même sexe. Laissez-moi vous dire que les allées étaient bondées, mais personne n'est venu dans la cabine pour recevoir un câlin gratuit. Nous nous sommes donc embrassées et embrassées. Cela a été montré deux fois au journal télévisé du soir, une fois de plus le matin. Cela nous a rendus célèbres".

Au début des années 1970, le groupe de travail Task Force on Gay Liberation a fait campagne pour que les livres sur le mouvement de libération gay à la Bibliothèque du Congrès soient déclassés de la catégorie 71-471 ("Relations sexuelles anormales, y compris les crimes sexuels"). En 1972, après avoir reçu une lettre demandant le reclassement, la Bibliothèque du Congrès a accepté de procéder à ce changement, en classant ces livres dans une nouvelle catégorie, 76.5 ("Homosexualité, lesbianisme - Mouvement de libération gay, mouvement homophile").

La pionnière des droits des homosexuels, Barbara Gittings a plaidé pour une révolution dans l'inclusion et le catalogage des documents LGBTQ dans les bibliothèques publiques afin de créer un environnement plus positif, allié et plus informatif pour tous les membres de la communauté.

Dans les années 1980, des études qui examinaient les comportements de recherche d'informations des usagers gays et lesbiennes des bibliothèques ont commencé à émerger. Le livre de 1981, The Joy of Cataloging, de Sanford Berman, a souligné les difficultés d'accès aux livres et aux informations sur les gays et les lesbiennes . En 1988, le groupe de travail Task Force on Gay Liberation a publié le "Thesaurus international des termes d'index des gays et des lesbiennes", visant à normaliser les termes utilisés pour le catalogage des documents de bibliothèque relatifs aux gays et aux lesbiennes, et à rendre les vedettes-matière de la Bibliothèque du Congrès plus respectueuses pour les archives gays et lesbiennes.

Quatre ans plus tard, en 1992, Ellen Greenblatt et Cal Gough ont publié le premier recueil d'essais sur les besoins d'informations des lecteurs et lectrices gays et lesbiennes, intitulé Gay and Lesbian Library Service ("Service des bibliothèques pour les gays et les lesbiennes"). L'ouvrage a depuis été révisé sous le titre Serving LGBTIQ Library and Archives Users ("Au service des utilisateurs LGBTIQ des bibliothèques et des archives") et reste influent.

En 1992, les bibliothèques américaines ont publié une photo du groupe de travail Gay and Lesbian Task Force (aujourd'hui, la Table ronde GLBT) sur la couverture de son numéro de juillet/août, attirant à la fois les critiques et les éloges du monde des bibliothèques.  Certains ont qualifié la couverture de "mauvais goût" et ont accusé les bibliothèques américaines de "glorifier l'homosexualité", tandis que d'autres ont soutenu cette initiative. Christine Williams, qui a écrit un essai sur la controverse autour de cette couverture, a conclu qu'au milieu des années 1990, le monde des bibliothèques n'était "pas un endroit particulièrement accueillant pour les gays et les lesbiennes". 

En 2007, le groupe de travail Rainbow Project a commencé au sein de l'ALA à encourager la présence de la littérature LGBTQ pour les jeunes au sein des collections des bibliothèques.  Le groupe publie aujourd'hui une bibliographie annotée de titres LGBTQ pour les jeunes et les adolescents, ainsi que la liste annuelle Rainbow, qui présente les meilleurs titres LGBTQ jeunesse et Young Adult.

En 2010, la Table ronde GLBT a annoncé la création d'un nouveau comité, le "Over Rainbow" . Ce comité publie chaque année une bibliographie d'ouvrages qui présentent la communauté LGBT sous un jour favorable et reflètent les intérêts des adultes  . Les bibliographies fournissent aussi des conseils aux bibliothèques pour sélection des documents LGBT positifs.

Après l'adoption du mariage homosexuel à New York en 2011, la bibliothèque de recherche du Buffalo History Museum à Buffalo est devenue la première bibliothèque connue aux États-Unis à archiver des souvenirs de mariage de couples homosexuels légalement mariés.

Défis

Vie privée 
Dans leur étude de 2006 à propos de la circulation des livres LGBTQ dans une bibliothèque universitaire, Stephanie Mathson et Jeffery Hancks ont constaté que les titres LGBTQ étaient 20% plus susceptibles de circuler via une machine de prêt en libre-service plutôt que par un bureau de prêt traditionnel tenu par une personne. Cependant, la taille de leur échantillon étant petite, les résultats de l'étude ne sont pas forcément concluants.

Besoin de formation des bibliothécaires 
Fournir un service impartial à tous les lecteurs est l'un des principes centraux du Code d'Éthique de l'American Library Association. Des articles datant de celui de Richard Ashby de 1987 «Services de bibliothèque aux personnes lesbiennes et gays» affirment que l'engagement à la neutralité devrait fournir la base d'un service de bibliothèque complet pour toute personne, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son expression de genre. Ashby soutient que les bibliothèques, particulièrement dans leur rôle de fournir de la lecture récréative, peuvent aider les personnes LGBTQ à surmonter un sentiment d'isolement au sein de la communauté dans son ensemble. Il insiste sur l'importance de la formation du personnel pour offrir à toutes les personnes LGBTQ un espace sûr au sein de la bibliothèque, qui inclut :

 Des formations du personnel pour travailler avec des populations diverses, en particulier les publics LGBTQ
 Des politiques de développement de collections complètes et efficaces pour les contenus LGBTQ
 Des formations des bibliothécaires pour se familiariser avec les éditeurs ou les sources de contenus LGBTQ, y compris l'utilisation de librairies locales ou de groupes communautaires. 

Faisant écho aux nombreuses affirmations d'Ashby dans son article de 2007 «Les services des bibliothèques publiques écossaises peuvent-ils prétendre qu'ils sont socialement inclusifs de tous les groupes minoritaires alors que la fiction lesbienne est encore si inaccessible ?», Jaqueline Goldthorp décrit certains obstacles auxquels les lesbiennes sont confrontées lorsqu'elles essaient de trouver de la fiction lesbienne dans les bibliothèques écossaises.  Elle relie son étude de la littérature lesbienne à l'importance de la lecture de fiction pour le bien-être psychologique des femmes, affirmant que les femmes se tournent souvent vers ce type de lecture pour s'affirmer et construire leur identité.  De plus, les titres de fiction lesbienne peuvent être vendus jusqu’à 30% plus cher que les titres non lesbiens, ce qui signifie que pour de nombreuses lesbiennes à faible revenu ou issues de la classe ouvrière les bibliothèques sont le seul moyen d'accès à ces livres . Goldthorp a mené une enquête dans 26 bibliothèques écossaises a constaté qu'en 2007, la majorité d'entre elles possédaient moins de dix livres étiquetés comme «fiction lesbienne» et presque aucun titre récent primé.  Elle préconise une formation pour le personnel des bibliothèques sur la diversité ainsi qu'une éducation sur les méthodes et les ressources pour offrir des services aux lesbiennes afin de promouvoir une plus grande inclusion.

L'article de Mehra et Braquet en 2007, «Professionnels des bibliothèques et des sciences de l'information en tant que chercheurs en action communautaire dans un cadre universitaire», développe davantage le rôle central des bibliothécaires dans la promotion de l'acceptation des personnes LGBTQ en notant que la profession est "dans une position unique pour fournir un accès à la littérature et à l'information LGBT."

Réflexions à propos du développement des collections

Obstacles 
Dans un article publié en 2005, dans la revue Progressive Librarian, Jennifer Downey a affirmé que même les livres primés parlant des personnes LGBTQ ou écrit par elles, ne parviennent pas à faire partie des collections des bibliothèques.  Elle cite la censure interne comme une cause possible ainsi que l'hypothèse selon laquelle les usagers des bibliothèques qui souhaitent des titres LGBTQ les demanderont plutôt à d'autres bibliothèques par le biais d'un prêt entre bibliothèques. Elle a aussi constaté que de nombreux bibliothécaires ne connaissaient pas les titres LGBTQ. Pour se familiariser davantage, elle recommande de lire les critiques de livres LGBTQ et de faire participer d'autres personnes à ce processus, y compris des membres de la communauté, suggestions qu'elle tire de l'article de 1999 de Loverich et Degnan Out of the Shelves.

Éditeurs indépendants 
Un article de 2012 du magazine Publisher's Weekly cite une diversité de plus en plus grande des éditeurs indépendants qui publient des titres LGBTQ, mais un recul des genres traditionnels de romance et d'érotisme. L'article traite également de la généralisation de la littérature LGBT en soulignant que même si les identités LGBTQ sont de plus en plus acceptées, les besoins d'histoires LGBTQ n'ont pas disparu et que ce sont les éditeurs indépendants qui restent les plus grands producteurs de cette littérature.  Dans son article "Rainbow Family Collections", Jamie Naidoo aborde également les défis auxquels sont confrontés les petits éditeurs spécialisés dans la littérature jeunesse LGBTQ et inclut des entretiens avec certaines maisons d'édition.

Conseils aux bibliothèques 

 Recherchez des sources d'analyses spécifiques aux personnes LGBTQ, telles que The Lambda Literary Review, et des outils de développement des collections. 
 Organisez des groupes de discussion avec les communautés pour découvrir leurs besoins. 
 Augmentez la visibilité des documents LGBTQ dans la bibliothèque en les intégrant dans des présentations régulières ou en les mettant en avant dans des guides ou des listes de livres.   
 Modifiez les politiques de développement des collections pour protéger spécifiquement les contenus LGBTQ.   
 Vince Graziano note que les bibliothèques universitaires devraient répondre à la fois "au besoin de matériel didactique et de recherche, inhérent à un contexte académique, et au besoin de lecture personnelle et récréative", ainsi qu'au "besoin de périodiques populaires LGBTQ, qui peuvent servir un double objectif."  Selon l'étude de Graziano, ces périodiques populaires sont souvent négligés. 
 Une étude de Virginia Kay Williams et Nancy Deyoe note que "de nombreuses bibliothèques soutenant la formation des enseignants et les programmes de bibliothéconomie ont peu ou pas de fonds de littérature jeunesse sur le thème LGBTQ récemment publiée", constatant que "43 % des bibliothèques soutenant des programmes accrédités par le NCATE ou l'ALA possèdent moins de dix titres de la Rainbow List".  Williams et Deyoe recommandent que les bibliothèques fassent une évaluation ciblée de leur collection pour étudier si les besoins des étudiants sont satisfaits. Les collections et les livres disponibles grâce à des prêts devraient "refléter un large éventail d'expériences LGBTQ",  comprenant à la fois "des titres plus anciens qui restent importants et des titres plus récents afin que les étudiants puissent se familiariser avec des titres qui reflètent l'évolution des tendances sociales".

LGBTQ, classification et vedettes-matière 
Avant les années 1960, le terme «homosexualité» était le mot-clé de recherche de base pour la plupart des bibliothèques  qui adoptaient les vedettes-matières de la Bibliothèque du Congrès. Selon le bibliothécaire LGBT Steve Wolf, «l'homosexualité» a été classée sous «déviations sexuelle» jusqu'en 1972, date à laquelle elle a été déplacée vers la «vie sexuelle». Depuis lors, les personnes qui s'identifient comme LGBTQ ont permis des avancées majeurs dans la réforme des vedettes-matière que de nombreuses bibliothèques utilisent. La Bibliothèque du Congrès a ajouté "les personnes transgenres" et "transgenre" en tant que sujets principaux en 2007. La création de nouvelles rubriques précises qui décrivent la communauté LGBTQ permet aux personnes LGBTQ de trouver plus facilement des informations pertinentes à leurs besoins. L'élargissement de ces vocabulaires officiels pour affirmer le langage et les identités au sein de la communauté LGBTQ crée une plus grande acceptation de la diversité de genre et sexuelle.

La littérature récente a abordé la question de la classification en bibliothèques depuis la perspective de la théorie queer. Dans son article de 2013 "Queering the Catalog: Queer Theory and the Politics of Correction", la bibliothécaire Emily Drabinski définit la relation entre l'identité LGBTQ et la bibliothèque comme une relation historiquement contingente. Pour Drabinski, «il ne peut y avoir de structures catégoriques ou linguistiques « correctes », seulement celles qui émergent discursivement et circulent dans un contexte particulier». Drabinski affirme qu'une approche queer du catalogage inclut des bibliothécaires et des usagers de référence, qui peuvent engager un dialogue sur les préjugés sous-jacents et aider à démanteler le langage oppressif. Dans un article de 2014, Emily Drabinski, Amber Billey et KR Roberto ont critiqué la règle 9.7 de la RDA (Ressources : description et accès), qui oblige les catalogueurs à attribuer un genre lors de la création de notices d'autorité, en laissant de côté les identités de genre non-binaires et fluides. Marika Cifor utilise la théorie queer pour soutenir que la haine doit être utilisée comme principe organisateur dans les archives LGBT. Elle écrit que «l'examen de la composition et la classification des courriers et messages haineux, la collecte d'archives autour des crimes haineux, la documentation et la description de la haine de soi queer et trans démontre que la haine est une lentille utile pour examiner et déconstruire le pouvoir normatif et ses circulations et structures affectives.»

Services aux enfants et adolescents LGBTQ 

Alexander Parks et d'autres ont identifié les bibliothèques comme des endroits sûrs potentiellement importants pour les jeunes et les adolescents LGBTQ, en particulier face à l'intimidation. Il suggère de mettre des titres LGBTQ en exposition dans la bibliothèque ou des présentations de livres pour promouvoir une plus grande visibilité. Cependant, selon une étude réalisée en 2005 par Ann Curry, bien que de nombreux adolescents LGBTQ aient des préoccupations très similaires à celles de leurs homologues adultes, les bibliothécaires ne répondent souvent pas à leurs questions liées aux sujets LGBTQ d'une manière bienveillante ou accueillante. Des études de Carmichael et Greenblatt ont souligné que la bibliothèque est un lieu important pour les adolescents qui viennent chercher des informations en raison du potentiel d'anonymat qu'elle offre.  Dans son études des bibliothèques publiques dans les zones à forte concentration de familles homosexuelles, Naidoo constate que de nombreux bibliothécaires pour enfants ne connaissent pas les familles LGBTQ dans leur communauté et proposent un ensemble mixte de services, de collections et de programmes. 

Selon les informations de l'association Young Adult Library Services pour l'accueil et l'inclusion des adolescents transgenres dans les programmes des bibliothèques, offrir aux étudiants la possibilité de donner leurs prénoms ou pronoms de leur choix lorsqu'ils commencent un programme leur donnent l'opportunité de faire savoir au personnel et aux autres usagers comment ils souhaitent qu'on s'adresse à eux.

Impact d'Internet 
Les personnes LGBTQ ont été parmi les premières à adopter Internet et sont encore représentées par un pourcentage élevé sur les médias sociaux. De plus, 55% des personnes LGBTQ qui ont répondu à une enquête de 2009 ont déclaré lire des blogs, contre 38% des répondants hétérosexuels.  Internet peut souvent avoir une influence sur les jeunes qui recherchent des informations sur la santé, le coming out, ou pour trouver une communauté, mais peut aussi exposer les adolescents à des risques de cyberintimidation ou de harcèlement. Certaines bibliothèques et écoles, notamment le district scolaire de Camdenton, dans le Missouri, ont reçu l'ordre de supprimer les logiciels de filtrage Internet qui bloquaient l'accès aux sites Web LGBTQ-friendly vers lesquels les adolescents se tournent souvent pour obtenir de l'aide.

Études d'utilisateurs liées au service de bibliothèque LGBTQ

Creelman et Harris (1990) 
Probablement la première étude à donner un aperçu complet des besoins d'information des personnes non-hétérosexuelles, l'article de Creelman et Harris s'est concentré sur les besoins d'information des lesbiennes à des moments spécifiques de leur vie. Elles ont utilisé un modèle qui prennent en compte les besoins d'information des lesbiennes dans un contexte particulier. Leurs données provenaient d'une série de 50 entretiens avec des femmes lesbiennes qui faisaient partie d'un groupe de lesbiennes à Toronto, au Canada, et ont utilisé l'approche d'échantillonnage en boule de neige pour recruter des participantes supplémentaires. 84% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles connaissaient la bibliothèque comme source d'information liée aux identités lesbiennes, contre 62% qui connaissaient les bars gays et 58% connaissaient les organisations gays et lesbiennes. Cependant, elles ont constaté que de nombreuses interrogées étaient frustrées par la littérature négative ou centrée sur les hommes, qui représentait l'essentielle des informations disponibles dans les bibliothèques. Pour cette étude, les bibliothèques devaient veiller à ce que les informations soient facilement disponibles, actuelles et positives, pour mieux servir les personnes lesbiennes.

Whitt (1993) 
L'étude d'Alisa Whitt en 1993 s'est également penchée sur les besoins d'information des lesbiennes et sur ce qu'elles attendaient de la bibliothèque à différentes étapes de leur vie. Whitt a collecté des données en envoyant une enquête via un bulletin d'information lesbien qui a circulé en Caroline du Nord et qui a attiré 141 répondantes.

Pour de nombreuses lesbiennes qui ont répondu au sondage de Whitt, la bibliothèque était la source la plus importante pour localiser l'information pendant les premières étapes du coming out, en particulier dans les régions éloignées sans communauté visible. Whitt a déterminé trois changements concernant le type d'information souhaité par les interrogées, du début du processus du coming out à une identité plus définie plus tard. Elle a constaté que les besoins d'information allaient de larges à plus spécifiques, des faits ou non-fiction aux divertissements ou à la fiction et que les répondantes étaient de plus en plus exigeantes avec l'âge quant aux informations dont elles avaient besoin.

De nombreuses interrogées qui n'ont jamais utilisé la bibliothèque ont cité comme raisons la gêne ou le manque de connaissances sur les informations disponibles. Même celles qui fréquentaient la bibliothèque disaient souvent qu'elles étaient trop gênées pour demander de l'aide ; beaucoup s'attendaient à des réactions choquées ou à une homophobie directe de la part des bibliothécaires. Certains reproches fréquents émis par les personnes qui utilisaient les collections des bibliothèques étaient que les informations étaient négatives, dépassées ou difficiles à trouver. Whitt a conclu que davantage de formation du personnel était nécessaire pour remédier à ces représentations. Elle a également constaté que les interrogées qui utilisaient régulièrement une bibliothèque lycéenne ou universitaire avaient une expérience plus positive pour trouver l'information nécessaire que celles qui n'utilisaient que la bibliothèque publique.

Joyce et Schrader (1997) 
Dans la première étude spécifiquement adressée aux hommes homosexuels, Joyce et Schrader ont étudié les perceptions du système de bibliothèques à Edmonton, au Canada. À l'aide d'un questionnaire anonyme distribué aux organisations de la communauté gay, les auteurs ont recueilli des données sur 21 questions relatives à trois aspects de la recherche d'informations : les renseignements personnelles, les besoins d'informations liés au coming out et les besoins continus d'information. L'enquête a été réalisée auprès de 47 personnes ayant un niveau d'éducation généralement élevé.

La bibliothèque était la source d'information la plus souvent citée sur le coming out et les besoins continus d'information, suivie par les organisations gays et les amis. Lorsqu'on leur a demandé quels types de documents ils avaient empruntés à la bibliothèque, les interrogés ont le plus souvent cité la musique, suivie par la non-fiction et la fiction. Cependant, ils avaient une impression globalement négative sur la quantité d'informations relatives aux hommes gays présentes dans la bibliothèque et ont suggéré la nécessité d'élargir la collection gay, de réseauter avec des organisations gays et lesbiennes et de s'abonner à des magazines gays.

Joyce et Schrader ont trouvé des similitudes entre leur étude et celle de Whitt et celle Creelman et Harris qui l'ont précédée. Certains des thèmes communs comprenaient l'importance de la bibliothèque, en particulier dans les premiers stades du coming out, le besoin d'informations plus spécifiques au fil du temps et le manque général de services.

Norman (1999) 
L'étude de 1999 de Norman fournit une analyse quantitative des réponses de l'enquête sur 44 personnes qui s'identifient lesbiennes, gays ou bisexuelles, et qui fréquentent les bibliothèques publiques de Brighton et Hove (Royaume-Uni). Cette enquête visait à identifier cinq aspects des utilisateurs LGB des bibliothèques, comprenant : la démographie, l'effet de la centralisation d'une collection, savoir si les personnes LGB utilisent des bibliographies pour trouver des lectures et leurs raisons d'utilisation ainsi que leurs perceptions du service des bibliothèques. Les résultats de l'enquête ont été analysés à l'aide du logiciel SPSS.

Les résultats ont montré que la fiction et d'autres contenus de divertissement étaient les documents les plus populaires de la bibliothèque et que plus de la moitié des interrogés utilisaient des bibliographies pour trouver de nouvelles idées de lecture. De nombreux interrogés ont cité le prix élevé des livres gays ou lesbiens comme l'une des raisons de la fréquentation importante des bibliothèques. Bien que certains aient estimé que la répartition entre les titres lesbiens et gays était déséquilibrée en faveur des titres lesbiens, la perception globale des services des bibliothèques d'Hove et de Brighton pour le public LGB était excellente ou bonne.

Rothbauer (2004) 
Dans le cadre de sa thèse de recherche, Rothbauer a interrogé 17 femmes se déclarant lesbiennes, bisexuelles et queer, âgées de 18 à 23 ans, à propos de leur habitudes de lectures récréatives.  Pour analyser les données, elle a utilisé des techniques de codage ouvert pour l'analyse textuelle, et s'est également appuyée sur la rédaction et les journaux de certaines participantes.

Les résultats de Rothbauer indiquent que la lecture de fiction est une activité attractive pour les jeunes femmes lesbiennes, bisexuelles et queer ; de nombreuses participantes espéraient que la fiction montrerait les «possibilités de revendiquer une identité queer»

et étaient frustrées par les œuvres qui contenaient une vision trop négative ou homophobe de la vie lesbienne. Rothbauer a identifié quatre tendances dans les choix de lecture de ses participantes :

 Une orientation vers l'avenir
 Un rejet des récits de coming out habituels
 Un désir de lire sur «être lesbienne», «être queer» et «être bisexuel»
 Un lien avec «l'autre textuel»

Les personnes interrogées ont également exprimé ressentir une meilleure connexion avec la communauté grâce à la lecture, que ce soit en rejoignant des communautés de fans d'auteurs préférés ou en discutant et en partageant des livres avec d'autres.

La bibliothèque publique était l'un des points d'accès les plus importants pour les personnes interrogées, avec Internet et les librairies. Les personnes interrogées se sont souvent beaucoup appuyées sur les catalogues de bibliothèques en ligne comme recherches anonymes et sûres pour explorer la fiction lesbienne. Les participantes ne trouvaient pas souvent ce qu'elles cherchaient dans les catalogues en ligne, mais n'étaient pas surprises par le manque de documents. Rothbauer suggère de rendre les documents plus visibles et d'améliorer la portée et l'actualité des fonds des bibliothèques pour atteindre ces utilisatrices.

Beiriger et Jackson (2007) 
Afin de remédier au manque de recherche sur les besoins d'information des personnes transgenres, l'article de Beiriger et Jackson a enquêté sur les personnes transgenres du Centre de ressources sur les personnes transgenres et l'identité  (TiRC) à Portland en Oregon. À l'aide d'un outil de sondage adapté du projet "Bien-être des gays, des lesbiennes, des bisexuels et des transgenres" d'Ottawa-Carleton, au Canada, les auteurs ont distribué le sondage par l'intermédiaire du personnel et des conseillers du Centre TiRC, ainsi qu'en ligne par le biais de listes de diffusion et de sites Web.

L'analyse des 99 réponses à l'enquête montre que la bibliothèque est l'un des derniers endroits où les personnes transgenres se tournent pour obtenir des informations en raison d'un manque d'informations actualisées sur la santé ou d'un environnement peu accueillant. Les collections des bibliothèques destinées à répondre aux besoins des personnes transgenres sont généralement moins complètes que celles destinées à leurs homologues gays et lesbiennes. Les auteurs ont conclu que les bibliothécaires devraient faire davantage de sensibilisation envers les communautés transgenres pour transmettre un message de bienvenue, et qu'Internet pourrait être un outil potentiellement puissant pour atteindre ces populations sous-représentées.

Service des Parcs Nationaux (2016) 
Une étude a été réalisée par le National Park Service des États-Unis  sur l'histoire de la communauté LGBTQ lors de la journée nationale du coming out, le mardi 11 octobre, au cours de la deuxième semaine du mois de l'histoire LGBT. Les communautés des bibliothèques et de la préservation espèrent que cette étude "contribuera à la protection de divers sites historiques LGBTQ à travers le pays".

Organisations

Table ronde Gay, Lesbienne, Bisexuel et Transgenre (GLBTRT) 
Fondée en 1970, la Table ronde Gays, Lesbiennes, Bisexuels et Transgenres (GLBTRT) est une subdivision de l'American Library Association. Ses objectifs sont à la fois de soutenir les professionnels des bibliothèques qui s'identifient comme LGBTQ et de promouvoir l'accès aux documents LGBTQ pour les utilisateurs des bibliothèques  . Cette table ronde cherche également à créer de nouveaux systèmes de classification pour les livres LGBTQ qui ne stigmatisent pas ces identités, et à promouvoir l'accès en vertu du Code Éthique de l'ALA et de la Charte des Droits des Bibliothèques.  La GLBTRT administre également les prix annuels du livre Stonewall pour la fiction LGBTQ jeunesse, jeune adulte et adulte.

Table ronde des Archivistes Gays et Lesbiennes (LAGAR) 
La Table ronde des Archivistes Gays et Lesbiennes  (LAGAR) est un groupe au sein de la Société d'Archivistes Américains qui plaide pour la préservation des documents liés à l'histoire LGBT au sein de la profession d'archiviste.

Groupe d'Intérêt Spécial (SIG) des utilisateurs Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres, Queer/en Questionnement (LGBTQ) 
Le Groupe d'Intérêt Spécial (SIG) de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA) est chargée de combler le manque de connaissances professionnelles sur les besoins des utilisateurs LGBTQ en offrant des opportunités de participer à des discussions concernant ce groupe d'utilisateurs souvent invisible. Ce SIG prend en compte des sujets tels que les attitudes professionnelles, la sensibilisation, la confidentialité, la programmation et les méthodes efficaces dans l'acquisition et la collecte de documents importants pour les personnes LGBTQ et leurs alliés. Ce groupe encourage une réflexion approfondie sur les questions de sexualité et d'identité de genre.

Groupe d'Intérêt Spécial (SIG) des Bibliothécaires en Sciences de la Santé Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres 
Le Groupe d'intérêt spécial (SIG) des Bibliothécaires en Sciences de la Santé pour Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres est une unité de l'association Medical Library. Ses objectifs sont d'identifier, de collecter et de diffuser des informations sur les soins de santé pour les gays / lesbiennes / bisexuels au sein de l'association afin d'améliorer la qualité et la quantité d'informations disponibles aux collègues et aux membres des institutions membres afin de soutenir la santé physique et les problèmes de santé psychologique des utilisateurs des bibliothèques médicales.

Groupe d'Intérêt Spécial Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres (LGBT SIG) 
Anciennement la Table ronde sur les Intérêts et Questions des Gays et Lesbiennes (GLIRT), le LGBT SIG fait partie de la Art Libraries Society of North America . Ce groupe se concentre sur les aspects professionnels et culturels de la communauté LGBTQ à travers la discussion et l'échange informel d'informations lors de réunions annuelles pendant la conférence ARLIS / NA (Association des bibliothèques d'art / Amériques du Nord).

Mois du livre LGBT 

Depuis 2015, l'American Library Association a fait du mois de juin le mois du livre LGBT (GLBT Book Month puis Rainbow Book Month), une célébration nationale des auteurs et des écrits qui reflètent la vie et les expériences de la communauté gay, lesbienne, bisexuelle et transgenre.

Initialement créée au début des années 1990 par l'association The Publishing Triangle sous le nom Mois national du livre lesbien et gay, cette initiative est une occasion pour les amateurs de livres et pour les bibliothèques de découvrir le meilleur de la littérature LGBT. Le GLBT Book Month est une initiative de l'association l'American Library et est coordonné par son Bureau pour la Diversité, l'Alphabétisation et les Services de proximité ainsi que par la Table ronde Gay, Lesbienne, Bisexuel et Transgenre.

Autres ressources

Services aux adultes 

 
 
 Kingston, M. Information needs of GLBT College Students. Thesis, Indiana University, 1998.
 
 O’Leary, M. Pink perceptions: The information needs of lesbian, gay, bisexual, and transgender library users as perceived by public librarians and by the LGBT communities within Sheffield, UK and Denver, CO. Thesis, University of Sheffield: 2005. http://dagda.shef.ac.uk/dissertations/2004–05/External/Oleary_Meagan_MALib.pdf
 
 Ritchie, Catherine J. "Collection Development of gay/lesbian/bisexual-Related Adult Non-Fiction in Medium-Sized Illinois Public Libraries." Illinois Libraries 83.2 (2001): 39-70.  Library Literature and Information Science. Web. 12 mars 2013.
 
 Stenback, T.L.; Schrader, A.M. Venturing from the closet: A qualitative study of the information needs of lesbians. Pub. Libr. Quart. 1999; 17 (3), 37–50.

Catalogage 

 Bibliographie annotée de vocabulaires LGBT contrôlé : http://www.ala.org/glbtrt/popularresources/vocab#controlled_vocabularies
L'Homosaurus est un vocabulaire international de termes lesbiens, gays, bisexuels, transgenres et queer (LGBTQ) qui vise à soutenir la recherche et à améliorer la possibilité de découvrir les ressources LGBTQ des bibliothèques, archives et musées :http://homosaurus.org/

Services aux enfants et adolescents 

 Abate, Michelle Ann et Kenneth Kidd, éditeurs, Over the Rainbow : Queer Children's and Young Adult Literature (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2001).
 Austin, J. (2019).Lines of sight and knowledge: Possibilities and actualities of trans and gender non-conforming youth in the library.  In Bharat Mehra (ed.) LGBTQ+ librarianship in the 21st century: Emerging directions of advocacy and community engagement in diverse information environments (Advances in Librarianship, volume 45). Emerald Publishing Limited, 167-196.
 
 
 Livres d'images sur le thème gay pour enfants: http://booksforkidsingayfamilies.blogspot.com/
 Hillias J.Martin, Jr.et James R. Murdock, Serving Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Questing Teens: A How-to-do-it Manual for Librarians (New York: Neal-Schuman Publishers, 2007).
 
 Jamie Campbell Naidoo, Rainbow Family Collections: Selecting and Using Children's Books with Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Content (Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2012)
 
 Queer YA: critiques de fiction intéressant les adolescents LGBTQ: http://daisyporter.org/queerya/
 
 Australie LGBTQ YA: http://auslgbtqya.tumblr.com

Histoire

Références

Voir aussi 

 Littérature LGBT
 Littérature lesbienne
 :Catégorie:Librairie LGBT
 Homosexualité dans la littérature

LGBT dans l'histoire
Sciences de l'information et des bibliothèques
LGBT dans la littérature